urok – coś, co wywiera przyjemne, estetyczne wrażenie (piękno, czar, powab, wdzięk); zobacz też: prestiż
 urok – według dawnych wierzeń: czar, zaklęcie, siła magiczna, mogąca szkodzić, niekorzystnie wpływać na czyjeś losy
 Urok – osiedle w Szczecinie
 Urok – przystanek kolejowy na osiedlu Urok w Szczecinie
 Urok – obraz Francisca Goi z serii Czary, 1797–1798
 Urok – singel zespołu Łobuzy

Zobacz też 

  w tytułach artykułów
 Uroczysko (ujednoznacznienie)